Clark Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Clark Lake (Arkansas)
 Clark Lake (Brevard County, Florida)
 Clark Lake (Polk County, Florida)
 Clark Lake (Idaho)
 Clark Lake (Calhoun County, Michigan)
 Clark Lake (Gogebic County, Michigan)
 Clark Lake (Jackson County, Michigan)
 Clark Lake (Livingston County, Michigan)
 Clark Lake (Luce County, Michigan)
 Clark Lake (Oakland County, Michigan)
 Clark Lake (Ontonagon County, Michigan)
 Clark Lake (Washtenaw County, Michigan)
 Clark Lake (Crow Wing County, Minnesota)
 Clark Lake (Lake County, Minnesota)
 Clark Lake (Scott County, Minnesota)
 Clark Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Clark Lake (Leake County, Mississippi)
 Clark Lake (Sharkey County, Mississippi)
 Clark Lake (Garden County, Nebraska)
 Clark Lake (Garfield County, Nebraska)
 Clark Lake (Morrill County, Nebraska)
 Clark Lake (Ohio)
 Clark Lake (Oklahoma)
 Clark Lake (Deschutes County, Oregon)
 Clark Lake (Wheeler County, Oregon)
 Clark Lake (South Dakota)
 Clark Lake (Texas)
 Clark Lake (Utah)
 Clark Lake (King County, Washington)
 Clark Lake (Stevens County, Washington)
 Clark Lake (Door County, Wisconsin)
 Clark Lake (Forest County, Wisconsin)
 Clark Lake (Lincoln County, Wisconsin)
 Clark Lake (Marinette County, Wisconsin)
 Clark Lake (Wyoming)

Siehe auch:
 Clarks Lake 
 Clarke Lake